Giro del Piemonte 2020, znany również jako Gran Piemonte 2020 – 104. edycja wyścigu kolarskiego Giro del Piemonte, która odbyła się 12 sierpnia 2020 na trasie o długości 187 km pomiędzy miejscowościami Santo Stefano Belbo i Barolo. Wyścig był częścią UCI ProSeries 2020.

Wyścig początkowo miał odbyć się w październiku 2020, jednak, ze względu na pandemię COVID-19, doszło do znaczących zmian w kalendarzu UCI, w wyniku których zmagania w Piemoncie zostały przeniesione na sierpień 2020.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Włoszech
UCI ProSeries 2020
2020 we Włoszech
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19
Sport w Piemoncie